Davide Liani (1921-2005) – compositore e musicista italiano
 Francesco Liani (1712-1780) – pittore italiano
 Gianna Liani (1946) – artista italiana
 Nadia Liani (1938) – cantante italiana
 Sergio Liani (1943) – atleta italiano, specializzato nei 110 metri ostacoli